Мака́й, Маке́й (, ):

Фамилия 
 
 Макай, Дейв (1934—2015) — шотландский футболист и тренер.
 Макай, Рой () (род. 1975) — нидерландский футболист.

Топоним 

 Макай () — коммуна во Франции, в регионе Аквитания, департамент — Атлантические Пиренеи.

Примечания